Urzúa (escrito en vasco Ursua) es un apellido de origen vasco que en euskera puede tener dos significados: «paloma» o «agua» y «fuego». Otras variantes del apellido son Urzua y Ursúa.

Personajes 
 Antonio María de Bucareli y Ursúa (1717–1779), militar español.
 Martín de Urzúa y Arizmendi, conquistador español del  y gobernador de Yucatán y Filipinas.
 Amado Panterita Ursúa, boxeador profesional mexicano, campeón del mundo, el 6 de febrero de 1982.
 Pedro de Ursúa (1526–1561), conquistador español.
 Carlos Manuel Urzúa Macías (1955-), académico, político y economista mexicano.
 Eduardo Urzúa, abogado y político chileno.
 Eduardo Andrés Urzúa Udaeta, Informático
 María José Urzúa, actriz chilena.
 Rafael Urzúa (1905-1991), arquitecto e ingeniero civil mexicano.
 Rafael Urzúa Macías (1953-), académico y político mexicano.
 Domingo Vega Urzúa, también conocido como Américo, es un cantante chileno.
 Pedro Verdugo de Albornoz Ursúa (1657–1720), académico español.